Сен-Шерон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Сен-Шерон () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна